Бротоннский мост () — вантовый мост через долину реки Сены восточнее французского города Кодбек-ан-Ко в департаменте Приморская Сена (административный регион Верхняя Нормандия). Мост расположен между Гавром и Руаном и его эксплуатация началась в 1977 году.

Работы по сооружению Бротоннского моста финансировал Генеральный совет департамента Приморская Сена в рамках проекта по улучшению транспортной доступности изолированной прежде исторической области Пеи-де-Ко. Мост назван по имени заповедника Бротоннский лес, на территории которого он расположен. Ниже по течению до устья Сены имеется только два моста — Танкарвильский мост и Мост Нормандии.

Мост вантовый. Центральный пролёт выполнен из предварительно напряжённого железобетона и имеет длину 320 м. Его сдача в эксплуатацию была одной из самых длительных в мире. Строительство моста осуществлялось путём последовательного навесного бетонирования по обеим сторонам от главных пилонов.

Бротоннский мост послужил «опытной площадкой» для внедрения разнообразных новых технологий в различных отраслях гражданского строительства во Франции, а также стал ориентиром для множества современных мостов во Франции.

В конце 2006 года взимание платы за пользование мостом отменили.

Характеристики 
 Длина: 1278 м
 Высота пилонов: 125 м
 Подмостовой габарит: 50 м
 Толщина полотна: 3,80 м

См. также 
 Список самых длинных вантовых мостов

Мосты через Сену
Вантовые мосты Франции
Мосты департамента Приморская Сена
Появились в 1977 году во Франции